Lorenzoni ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Lorenzoni (1755–1840), italienischer Jurist und Musikhistoriker
 Franz Lorenzoni (1890–1948), österreichischer Politiker
 Giovanni Lorenzoni (1873–1944), italienischer Jurist
 Giuseppe Lorenzoni (1843–1914), italienischer Astronom und Geodät
 Nicolai Lorenzoni (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Pietro Antonio Lorenzoni (1721–1782), italienischer Maler